Das Internazionali di Tennis Città di Vicenza 2016 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Mai 2016 in Vicenza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 174 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 188 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 172 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Vicenza